Административная реформа на Украине в 2019 году завершила процесс оптимизации системы центральных органов исполнительной власти в рамках реформы децентрализации на Украине.

Постановления Кабинета министров Украины

2 сентября 2019 

Постановлением № 829 от 2 сентября 2019 года ряд переименований, реорганизаций, создания новых и ликвидаций существующих министерств в связи с новым составом Кабинета Министров Украины.

Переименовано:

Созданы 2 органа власти:

Ликвидировано или реорганизовано:

Последующие изменения в реформировании 
В марте 2020 года Кабинет Министров Украины, возглавляемый Денисом Шмыгалем, остановил ликвидацию Министерства молодёжи и спорта.

25 мая 2020 года Денис Шмыгаль также заявил о намерениях разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины на два профильных ведомства.

Примечания 

Президентство Владимира Зеленского
2019 год на Украине
События 2 сентября
Административно-территориальные реформы
Реформы на Украине